Tiétar, une rivière de l'Espagne.
Tiétar (Cáceres), une commune, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure en Espagne.
Tejeda de Tiétar, une commune, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure en Espagne.
Santa María del Tiétar, une commune de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.